CPH steht für:
 Flughafen Kopenhagen (IATA-Code)
 Bahnhof Københavns Lufthavn, Kastrup (IATA-Code)
 CPH Chemie + Papier, Schweizer Industrieunternehmen
 cph Deutschland, deutsches Chemieunternehmen
 Catalogus Professorum Halensis = Hallenser Professorenkatalog

Cph steht als Abkürzung für:
 Candidatus philosophiae, Kandidat der Philosophie

CPH